Mania – stato psichico tipico del disturbo bipolare o anche una fissazione/ossessione patologica
 Mania – figura della mitologia romana
 Mania di Dardano – satrapo dell'Eolide sotto Farnabazo

Cinema 
 Mania – film diretto da Renato Polselli del 1974
 Mania – film diretto da Giorgos Panousopoulos del 1985

Letteratura 
 Mania – libro di racconti di Daniele Del Giudice del 1997

Musica 
 Mania – album dei Menudo del 1984
 Mania – album dei The Lucy Show del 1986
 Mania – EP dei New Found Glory del 2013
 Mania – album di Riki del 2017
 Mania – album dei Fall Out Boy del 2018
 Mania – singolo di Andrea del 2018